Марханга — река в России, протекает в Кологривском районе Костромской области. Устье реки находится в 316 км по левому берегу реки Унжа. Длина реки составляет 22 км.

Исток находится в лесах западнее нежилой деревни Талица близ границы с Вологодской областью. В среднем течении течёт по ненаселённому лесу на запад, в нижнем течении поворачивает на юг. Крупнейший приток - Степановка (правый). Впадает в Унжу около деревень Дьяково и Вяльцево. При впадении на Унже пристань Вяльцево.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000015334
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001533
 Код бассейна — 08.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Кологривского района
Притоки Унжи (приток Волги)